Сель-ле-Конде́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на схід від Парижа, 135 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Сель-ле-Конде на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сель-ле-Конде на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена